Foxboro (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario
 Foxboro (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Zie ook
 Foxborough, een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts